Cheng Yi – filosofo cinese della dinastia Song
 Cheng Yi – pirata cinese della dinastia Qing